Apoprionospio nova är en ringmaskart som först beskrevs av Annenkova 1938.  Apoprionospio nova ingår i släktet Apoprionospio och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nova